Het seizoen 2022/23 van de Nederlandse Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Keuken Kampioen Divisie, ging van start op 5 augustus 2022. Dit is het 67ste seizoen van de Eerste divisie.

Aan de competitie nemen twintig teams deel. De kampioen en de nummer 2 zullen rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie, terwijl zes andere teams het in een play-off tegen elkaar en tegen de nummer 16 van de Eredivisie opnemen in de strijd om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie.

In principe degradeert, onder voorwaarden, er één beloftenelftal naar de Tweede divisie. Voor de overige teams is er voorlopig geen degradatie mogelijk.

In het vorige seizoen degradeerden PEC Zwolle en Willem II rechtstreeks uit de Eredivisie en Heracles Almelo via de play-offs. In plaats daarvoor promoveerden FC Emmen als kampioen, FC Volendam als nummer 2 en Excelsior via de play-offs naar de Eredivisie.

Dit seizoen is het vijfde seizoen waarbij de gouden/bronzen kampioensschilden worden uitgereikt.

Teams

Trainerswijzigingen

Stand

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Stand Periode 3

Stand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door zeven ploegen gespeeld om een plaats in de Eredivisie 2023/24. De play-offs worden gespeeld door de nummer 16 van de Eredivisie 2022/23, vier periodekampioenen of plaatsvervangende periodekampioenen van de Eerste divisie 2022/23 en de twee hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. Alle zes teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De drie winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen samen met de nummer 16 van de Eredivisie onderling om de plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er twee teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om een plaats in de Eredivisie. Wanneer de kampioen en de nummer 2 een (plaatsvervangende) periodetitel hebben gewonnen, nemen de volgende twee teams zonder periodetitel van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Alle wedstrijden van dit seizoen tellen mee voor de periodestanden. Na speelronde 10, 19, 28 en 38 kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen.

 Periode 1: Heracles Almelo
 Periode 2: PEC Zwolle
 Periode 3:
 Periode 4:

Statistieken

Positieverloop per team

Topscorers

Assists

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Programma/uitslagen

Toeschouwersaantallen 

2022/23
Nederlands competitievoetbal 2022/23